Ivo Grbić (1931–2020) horvát képzőművész
 Ivo Grbić (1996) horvát labdarúgó